Keith Taylor peut désigner :

 Keith Taylor (1946-), auteur australien ;
 Keith Taylor (1952-), poète canadien ;
 Keith Taylor (1953-2022), homme politique britannique ;
 Keith Taylor (1964-), joueur américain de football américain ;
 Keith Taylor, astronome.

Voir aussi 

 Charles Keith Taylor (1931-), homme politique canadien.